«Эдит и Марсель» — фильм-драма о любви певицы Эдит Пиаф и боксёра Марселя Сердана.

Сюжет 
1947 год. Певица Пиаф (Эвелин Буи) и боксёр Сердан (Марсель Сердан-младший) встречаются. Они оба на вершине славы и страстно любят друг друга, но их роман будет длиться всего два года. Сердан гибнет в авиакатастрофе.

В это же время разворачивается роман между военнопленным Жаком Барбье (Жак Вильре) и его фронтовой «крёстной», Марго де Вилледьё (Эвелин Буи). Но и он оканчивается трагически: письма Марго писал не Жак, а его лейтенант Франсис Роман.

В ролях 
 Эвелин Буи — Эдит Пиаф, Марго де Вилледьё
 Марсель Сердан-младший — Марсель Сердан
 Жак Вильре — Жак Барбье
 Франсис Хастер — Франсис Роман
 Жан-Клод Бриали — Лулу Барбье
 Жан Буиз — Люсьен Рупп
 Шарль Жерар — Шарло
 Шарль Азнавур — камео
 Шарлотта де Туркхайм — Маринетта Сердан
 Морис Гаррель — отец Марго
 Кандис Пату — сестра Марго
 Беата Тышкевич
 Стефани Феррара

Интересные факты 

 Первоначально роль Марселя Сердана предназначалась актёру Патрику Девэру, но он покончил жизнь самоубийством незадолго до начала съемок, и роль досталась сыну Марселя.
 Песни Эдит Пиаф в фильме исполняет певица Мама Беа.

См. также 
 «Генри и Джун»

Ссылки 
  

Фильмы-драмы Франции
Фильмы-биографии Франции
Фильмы о певцах и певицах
Фильмы о боксе
Фильмы Франции 1983 года
Фильмы Les Films 13